Вовченко Василь Мусійович (1900—1988) — український радянський художник.
 Вовченко Володимир Миколайович (1980—2016) — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вовченко В'ячеслав Олегович — молодший сержант Збройних сил України. Учасник російсько-української війни.
 Вовченко Іван Антонович (1905—1976) — генерал-майор радянських танкових військ.
 Вовченко Олег Павлович (1967—2014) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Вовченко Олександр Анатолійович (1991) — український поліцейський, начальник Управління патрульної поліції у м. Луцьку.
 Вовченко Олександр Леонідович (1978) — український політик, громадський діяч, депутат Київської міської ради VII скликання, президент Інституту реформ та розвитку Києва, голова громадської спілки «За українськомовний Київ».
 Вовченко Олексій Анатолійович (1976—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Українські прізвища
Прізвища на -енко